New Wave of British Heavy Metal — movimento musical relacionado ao heavy metal
 New Wave of American Metal — movimento musical do heavy metal americano
 New Wave (Irã) - movimento cinematográfico do Irã
 New wave (música) - gênero musical
 New Wave (ficção científica)
 Malhação - série brasileira exibida em Portugal como "New Wave"

Desambiguações de artes